Hadank ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Hadank (1892–1973), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Karl Hadank (1882–1945), deutsche Orientalist und Iranist
 Oskar Hermann Werner Hadank, auch O.H.W. Hadank, deutscher Gebrauchsgraphiker (1889–1965)